BPN peut signifier :
  ;
 Banque populaire du Nord ;
 bloc primaire numérique, en télécommunications ;
 , une banque portugaise.